è un manga in due parti di Akira Toriyama, pubblicato sulla rivista Fresh Jump nel 1983. Rielaborando il fumetto, Toriyama arrivò alla forma finale del suo manga più famoso, Dragon Ball.

Il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (terzo volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama 
La storia racconta di Tenton che si allena costantemente nelle arti marziali per migliorare le sue abilità. Il suo maestro è un vecchio che viaggia su una nuvola simile alla Kinton. Il suo compito sarà di portare una principessa al paese del fiore. Nel primo capitolo si scopre che Tenton sotto i vestiti nasconde delle ali di drago. Grazie al suo potere sconfigge un mostro che li ha attaccati.

Nel secondo e ultimo capitolo, si unisce a loro un demone trasformista che ha 250 anni ed è molto simile a Pual. Per attraversare un ponte devono scontrarsi con un soldato macchina, che sconfiggono solo grazie ad uno stratagemma. La storia finisce con i tre che continuano il loro viaggio.

Personaggi 
Tenton: il protagonista, che ispirerà il personaggio di Goku. Nasconde delle ali di drago e, come Goku, è dedito all'allenamento. Si scandalizza quando vede nuda la principessa.
Principessa: il suo nome non si conosce. Deve raggiungere il paese dei fiori e ingaggia Tenton per scortarla. Dal suo comportamento sembra molto viziata, e probabilmente ispirerà il personaggio di Bulma.
Il Maestro: è un vecchio che ha l'aspetto simile a quello di Taobaibai e probabilmente ispirerà l'eremita Muten.
Il demone: un demone trasformista che ha 250 anni e si unisce al gruppo. Probabilmente ispirerà sia Pual che Olong.

Akira Toriyama